Арман Степанович Еремян (; род. 29 января 1986, Ереван, Армянская ССР) — армянский тхэквондист, многократный чемпион Армении, чемпион Европы (2008). Мастер спорта Армении международного класса.

Биография 
Арман Еремян родился 29 января 1986 года в Ереване. Начинал заниматься тхэквондо под руководством Геворга Даниеляна. В 2001—2003 годах участвовал и становился призёром юниорских международных соревнований. В 2005, 2007 и 2009 годах трижды завоёвывал бронзовые медали на Универсиадах. Наиболее значимым успехом в спортивной карьере Армана Еремяна стала его победа на чемпионате Европы в Риме (2008). Таким образом он вошёл в историю как первый армянский тхэквондист, ставший чемпионом Европы.

В 2012 году, выиграв лицензионный турнир в Казани, Арман Еремян добился права выступить на Олимпийских играх в Лондоне, что также стало беспрецедентным успехом в истории армянского тхэквондо, впервые получившего представителя на Олимпийских играх. На церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне ему была доверена честь нести флаг Армении. На предварительном этапе олимпийского турнира Арман Еремян выиграл у канадца Себастьяна Мишо (8:4) и голландца Томми Моллета (6:4), однако в полуфинале уступил с минимальным счетом представителю Аргентины Себастьяну Крисманичу (1:2), ставшему впоследствии олимпийским чемпионом, а потом в борьбе за бронзовую медаль проиграл британцу Лутало Мухаммаду (3:9).

Примечания

Ссылки 
 Профиль Армана Еремяна на сайте Taekwondodata.com
 Лондон-2012. Армянские олимпийцы. Арман Еремян

Тхэквондисты Армении
Чемпионы Европы по тхэквондо
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года